Radoszyce (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Radoszyce (Neder-Silezië), een plaats in het woiwodschap Neder-Silezië
 Radoszyce (Subkarpaten), een plaats in het Poolse district Sanocki, woiwodschap Subkarpaten
 Radoszyce (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Konecki, woiwodschap Święty Krzyż